August Kiuru – fondista finlandese
 Krista Kiuru – politica finlandese
 Tami Kiuru – ex saltatore con gli sci finlandese